Haworth peut faire référence à :

Patronyme 
 Alan Haworth (né en 1960), hockeyeur canadien ;
 Adrian Hardy Haworth (1767-1833), botaniste, carcinologiste et entomologiste britannique ;
 Bob Haworth (1897-1962), footballeur britannique ;
 Barbara Haworth-Attard (née en 1954), romancière canadienne ;
 Jann Haworth, artiste plasticienne pop américaine, co-auteure de la couverture de l'album des Beatles : Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), fille de Ted Haworth ;  
 Jill Haworth (1945-2011), actrice britannique ;
 Ted Haworth (1917-1993), directeur artistique américain ;
 Walter Norman Haworth (1883-1950), chimiste britannique, qui a donné son nom à la projection de Haworth ;

Toponyme 
 Haworth, ville britannique, dans le West Yorkshire (Angleterre) ;
 Haworth, ville américaine, dans le New Jersey ;
 Haworth, ville américaine, dans l'Oklahoma ;

Divers 
 Haworth, entreprise américaine spécialisée dans le mobilier de bureau et aménagement d’espaces de travail.
 Haworth, cratère lunaire situé près du pôle sud de la Lune.

Voir aussi
 

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme